El término Brull puede hacer referencia a:

 Brull, municipio de la comarca de Osona en la provincia de Barcelona.
 El Mató (también conocido como queso brossat o Brull) es un tipo de queso fresco, típico de la gastronomía de Cataluña.